Wiśniewo ist der Name folgender Orte in Polen:
 Wiśniewo (Powiat Mławski), ein Dorf und Gemeinde im Powiat Mławski der Woiwodschaft Masowien
 Wiśniewo (Kiernozia), ein Dorf in der Gemeinde Kiernozia im Powiat Łowicki der Woiwodschaft Łódź
 Wiśniewo (Grudusk), ein Dorf in der Gemeinde Grudusk im Powiat Ciechanowski der Woiwodschaft Masowien